Зулу:

 Зулу — зулуси, один з найбільших чисельно народів банту у Південній Африці.

 Зулу — мова народу зулу (зулусів).

 Зулу — Зулус Шака (Чака), одне з імен ватажка народу зулу, який активно протидіяв англійській колонізації, своривши сильне вождівство.